Max Radestock ist der Name folgender Personen:

* Max Radestock (Genossenschaftler) (1854–1913), deutscher Genossenschaftler
 Max Radestock (Schauspieler) (* 1988), deutscher Schauspieler